VMM est un sigle qui peut signifier :

 Verre métallique massif
 Virtual Memory Manager (gestionnaire de mémoire virtuelle)
 Veille météorologique mondiale
 Virtual Machine Monitor Hyperviseur